Arajuuri ist der Familienname folgender Personen:
 Niila Arajuuri, kurz Niila (* 1987), finnischer Sänger und Songwriter
 Paulus Arajuuri (* 1988), finnischer Fußballspieler